Antigüidade
 Antigo (Wisconsin)

Desambiguação